Cosma III di Alessandria – papa copto di Alessandria
 Cosma III di Alessandria – patriarca greco-ortodosso di Alessandria
 Cosma III di Costantinopoli – patriarca ecumenico di Costantinopoli